Municipio de Silvercreek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Silvercreek (condado de Dixon, Nebraska), municipio ubicado en el condado de Dixon.
 Municipio de Silvercreek (condado de Greene, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Greene.